Se også 835 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

35
Artikler om enkelte år